Ву́лиця Жмаче́нка (також Ву́лиця Генера́ла Жмаче́нка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Канів Черкаської області.
 Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Тетіїв Київської області.

Колишні назви: 
 Вулиця Жмаченка — колишня назва вулиці Устима Кармалюка у місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Вулиця Генерала Жмаченка — колишня назва вулиці Князя Романа Мстиславича в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей